Novomoskovskij rajon 
 Novomoskovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Tula, in Russia
 Novomoskovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k, in Ucraina